Armee des Islam bezeichnet verschiedene Gruppen:

 Armee des Islam (Osmanisches Reich), aus Freiwilligen rekrutierte Armee des Osmanischen Reichs; aktiv im Jahre 1918
 Dschaisch al-Islam, palästinensische Gruppe, aktiv im Gazastreifen wahrscheinlich seit 2006
 Dschaisch al-Islam (Syrien), Zusammenschluss von 43 Gruppen der Opposition im Syrischen Bürgerkrieg unter der Führung von Liwa al-Islam

 vereinzelt auch fälschlich Dschund al-Islam (Soldaten des Islam), irakische Gruppe, bestand ab September 2001 für nur wenige Monate